Engeland steht für:

 Engeland (Apeldoorn), Bauerschaft von Apeldoorn, Niederlande

Engeland  ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Engeland (1853–1925), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (SDAP, SAP, SPD)
 Frank Engeland (* 1961), deutscher Richter

Siehe auch:
 Engelland
 England